В 2004 Году в России проходило значительное число выборов глав субъектов.

Ссылки 
 Губернаторские выборы-2004

2004